Євлоєв — інгуське прізвище.

Відомі носії 
 Євлоєв Ваха Суламбекович ( 1960) — радянський борець вільного стилю та російський державний діяч, постійний представник Республіки Інгушетія при Президентові Російської Федерації.
 Євлоєв Зялімхан Султанхамідович ( 1963) — Голова Народних Зборів Республіки Інгушетія (з 2016 року).
 Євлоєв Мовсар Магомедович ( 1994) — російський боєць змішаних єдиноборств інгуського походження, чемпіон M-1 у найлегшій вазі.
 Євлоєв Муса Гіланійович ( 1993) — російський борець греко-римського стилю інгуського походження, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонатів світу, чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів Європи, дворазовий володар Кубків світу, чемпіон Олімпійських ігор.
 Євлоєв Муслім Мухажирович ( 1995) — киргизький борець вільного стилю інгуського походження, срібний призер та чемпіон чемпіонатів Азії, чемпіон Ігор ісламської солідарності.

Інгуські прізвища